Альфарнатехо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Аксаркия-Коста-дель-Соль. Занимает площадь 20 км². Население — 543 человека (на 2010 год). Расстояние — 50 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Alfarnatejo

Муниципалитеты Малаги